Albertus Verbrugh Rijksz., burgemeester van Maurik
Albertus Verbrugh Az., burgemeester van Lienden